Stylobates är ett släkte av svampar. Stylobates ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stylobates